Saurornithoides mongoliensis es la única especie conocida del género extinto Saurornithoides (gr. "lagarto con forma de ave") de dinosaurio terópodo trodóntido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia. Estas criaturas eran depredadores, que podría correr rápidamente sobre sus piernas traseras y tenían una vista y oído excelentes. El nombre se deriva de los términos del griego sauros "lagarto", ornithos "pájaro" y de oides "forma", un nombre apropiado para una criatura cercana al origen de las aves.

Descripción
 
Saurornithoides es un miembro de los troodóntidos, un grupo de pequeños y gráciles maniraptores, similares a las aves. Todos los troodóntidos tienen muchas características únicas del cráneo, tales como los dientes estrechamente espaciados en la mandíbula inferior y un gran número de dientes. Los troodóntides tienen garras de hoz y manos de raptor, además de algunos de los cocientes más altos, 
lo que significa que tenía un comportamiento manera avanzado y agudos sentidos. 

Saurornithoides llegó a medir 160 centímetros de longitud. Tiene grandes cuencas oculares y visión estereoscópica, por lo que debió de tener una buena percepción de profundidad. Por lo que debió tener una muy buena visión durante el día y una excelente visión nocturna. Tenía una cabeza larga y baja, un hocico deprimido, dientes afilados y un cerebro relativamente grande. Rápido e inteligente, como su primo norteamericano  Troodon, Saurornithoides probablemente recorrió el Desierto de Gobi, buscando pequeños mamíferos y reptiles para comer. Como otros troodóntidos, tenía una garra retráctil agrandada en el segundo dedo del pie de cada pie, que en este caso era de tamaño moderado aunque bastante curvada.

En 1993 se describió un espécimen juvenil de S. mongoliensis que permitió conocer la historia de vida de la especie y de sus parientes. La extremidad trasera altamente osificada sugirió que Saurornithoides y otros troodóntidos estaban bien desarrollados al nacer y que probablemente requirieron poco o ningún cuidado de los padres.

Una revisión del género en 2009 proporcionó un diagnóstico diferencial, una lista de rasgos en los que Saurornithoides se diferencia de ciertos familiares relevantes, especialmente concentrándose en determinar su lugar en el árbol. Saurornithoides mongoliensis podría ser más derivado, más alto en el árbol, que "Sinornithoides" y Sinusonasus, esto se indica por la falta de una fenestra promaxilar, 
una pequeña abertura en la parte delantera del hocico, y la posesión de Grandes denticulaciones en los bordes de los dientes posteriores, así como la presencia de seis vértebras sacras. Así que S. mongoliensis pudo ser más basal, menor en el árbol que Zanabazar y Troodon, cosa que se muestra por la presencia de un recessus tympanicus dorsalis , la parte superior de tres pequeñas aberturas en el costado de la caja del cráneo, en la región del oído interno.

Descubrimiento e investigación

Uno solo espécimen, posiblemente dos, de este terópodo ha sido encontrado en la Formación Djadochta de Mongolia. Saurornithoides fue nombrado por el paleontólogo Osborn en 1924. Los fósiles fueron encontrados el 9 de julio de 1923 por un empleado chino de una expedición del Museo Americano de Historia Natural, Chih. El material contenía un solo cráneo y mandíbula en asociación, vértebras, una pelvis parcial, una extremidad posterior y un pie asociados cerca. Inicialmente se incluyeron más huesos, pero luego se demostró que pertenecían a Protoceratops. Henry Fairfield Osborn al principio pretendía nombrar al animal "Ornithoides", el "parecido a un pájaro", y en 1924 mencionó este nombre en una publicación popular pero sin una descripción, de modo que siguió siendo inválido. Luego describió formalmente los restos en el mismo año, descubriendo que eran un nuevo género y especie, a los que llamó Saurornithoides mongoliensis. 

El nombre genérico fue elegido debido a los huesos parecidos a pájaros del taxón, que se pensaba que representaba a un megalosaurio, que se traduce como "saurio parecido a un pájaro". Se observó que Saurornithoides se parecía al Velociraptor, aunque más lento según Osborn. El holotipo es la muestra AMNH 6516. Este espécimen fue el primer esqueleto de troodóntido encontrado, aunque en ese momento no se conocía la conexión con Troodon, entonces conocido solo por sus dientes. Una segunda especie, S. junior, nombrada por Rinchen Barsbold en 1974, basado en un  gran espécimen de la Formación Nemegt estuvo probablemente vinculada más estrechamente a S. mongoliensis que a otros trodóntidos. Sin embargo, una revisión de 2009 de este género encontró que el soporte para esta idea era erróneo, siendo reclasificado y  S. junior es el nuevo Zanabazar junior, manteniendo el nombre de la especie.

En 1964, se describió otro espécimen del Cretácico Superior de Mongolia. El primer espécimen jamás recolectado por un paleontólogo profesional de Mongolia, recibió el número de espécimen IGM 100/1. En 1974 , Rinchen Barsbold la describió como una nueva especie, Saurornithoides junior. Se le asignó al género basándose en comparaciones craneales, así como en el provincialismo similar. Sin embargo, desde la descripción, se han descrito muchos más troodóntidos con material craneal, y como tal, un estudio de 2009 sobre Saurornithoides reasignó esta especie a su propio género, Zanabazar. En 1993, se describió un espécimen juvenil de S. mongoliensis.
 
Se nombraron varias otras especies de Saurornithoides, aunque ninguna de ellas se considera válida hoy. En 1928, el barón Franz Nopcsa acuñó Saurornithoides sauvagei. Sin embargo, esto fue el resultado de un error de impresión, había planeado nombrar un Teinurosaurus sauvagei. En 1982, Kenneth Carpenter renombró Stenonychosaurus inequalis, Sternberg 1932, en Saurornithoides inequalis. Hoy en día, esto se suele ver como un sinónimo más moderno de Troodon formosus. En 1991, George Olshevsky renombró Pectinodon asiamericanus, Nesov 1985, en Saurornithoides asiamericanus. En 1995 lo convirtió en un Troodon asiaamericanus. En vista de su procedencia del Cenomaniano de Uzbekistán, generalmente se lo ve como un taxón diferente de Saurornithoides. En 2000, Olshevsky cambió el nombre de Troodon isfarensis Nessov 1995 a Saurornithoides isfarensis. En 2007, se demostró que era un fósil de hadrosáurido.

Clasificación
Osborn al principio colocó a Saurornithoides en Megalosauridae , notando el parecido con Velociraptor, nombrado en el mismo artículo. Sólo en 1974, Barsbold, mientras describía a S. junior, entendió la conexión con formas americanas como Stenonychosaurus y nombró a un Saurornithoididae que lo abarcaba. En 1987, Philip John Currie demostró que este concepto era un sinónimo más moderno de Troodontidae, lo que implica que Saurornithoides también era un troodóntido.

Filogenia
El cladograma a continuación sigue un análisis de 2012 de Turner, Makovicky y Norell.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Troodontidae
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Asia
Dinosaurios del Cretácico